Die 16.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1965 in Cavaria, Italien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1965
Radsportveranstaltung 1965
Radsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in der Lombardei
Cavaria con Premezzo